Henrietta z Nassau-Weilburg (1780–1857), żona Ludwika Wirtemberskiego
 Henrietta z Nassau-Weilburg (1797–1829), żona Karola Ludwika Habsburga